Ро́берт «Боб» Э́ванс (, род. 11 июня 1947, Уэддингтон, Линкольншир) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Полная таблица результатов в Ф1 

|-
!
! Stanley  BRM
! BRM  P201
! BRM P200  3,0 V12
! 

!|||

|-
!rowspan=2|
! John Player  Team Lotus
! Lotus  77
!rowspan=2| Ford  Cosworth  DFV  3,0 V8
!rowspan=2|

!|||||||||||||||||||||||||

|-
! 
! Brabham  BT44B
!|||||

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании